Günther Stern ist der Name folgender Personen:

* Günther Siegmund Stern (1902–1992), Schweizer Sozialphilosoph und Autor, siehe Günther Anders